Валка — обоз, караван; окрема група підвід з вантажем, що перевозиться кудись. У чумаків валка складалася з батових. В кожній батовій було по 5 возів.
 Валка — партія, група; група людей, підвід, машин, які рухаються одне за одним або стоять в одному ряду.

Топонім 
 Валка — місто в Латвії.

Примітки